Férula pode referir-se a:

 Férula papal
 Palmatória

Desambiguação